Јубиларно Десето Светско првенство у атлетици на отвореном одржано је као и прво у Хелсинкију, Финска у периоду од 6. августа до 14. августа 2005. на Олимпијском стадиону.

Организација такмичења додељена је одлуком ИААФ од 14. априла 2002. Хелсинкију. У конкуренцији су били још Будимпешта, Берлин, Брисел, Москва и Рим.

Такмичење је одржано у 47 атлетских дисциплина 24 мушке и 23 женске. У односу на претходно првенство првенство ове године је за жене додата дисциплина 3.000 м препреке („стипл“), тако да су се по бројности женске дисциплине приближиле мушким. Разлика је што жене немају дисциплину 50 км ходање.

На овом Светском првенству оборена су 3 светска рекорда. Сви светски рекорди постигнути су у женским дисциплинама:скок мотком Јелена Исинбајева 5,01, бацање копља Ослеидис Менендез 71,70 и 20 км ходање Олимпијада Иванова 1:24,41. Поред светских рекорда оборено је и 6 континенталних рекорда (сваки континент по један), 46 националних и 72 лична рекорда.

Највреднији резултат је постигла Јелена Исинбајева својик скоком 5,01, је постала прва жена која је у светској атлетској историји прескочила 5 метара, због чега је од стране Светске атлетске федерације ИААФ проглашена за најбољу атлетичарку света за 2005. годину.

Најуспешнија нација је САД освојивши укупно 25 медаља (14 златних, 8 сребрних и 3 бронзане). САД је била најбоља и у мушкој конкуренцији, док је у женској најбоља била Русија.

Допинг 
У марту 2013. ИААФ је објавио резултате допинг контрола извршених на замрзнутим узорцима на Светском првенству 2005. у Хелсинкију. Откривено је шест позитивних случајева: Руси Олга Кузенкова (освајач златне медаље у бацању кладива), Татјана Котова (освајач сребрне медаље у скоку удаљ) и Белоруси Андреј Михњевич ( 6. у бацању кугле), Иван Тихон (освајач златне медаље у бацању кладива), Вадим Девјатовски (освајач сребрне медаље у бацању кладива) и Надзеиа Астапчук (светска првакиња у бацању кугле, суспендован због коришћења допинга током Олимпијских игара 2012..

Земље учеснице 
На Светском првенству на отвореном 2005. учествовало је 1.688 атлетичара из 191 земље. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена.

 Азербејџан (2)
 Албанија (1)
 Алжир (8)
 Америчка Девичанска Острва (1)
 Ангвила (1)
 Ангола (2)
 Андора (2)
 Антигва и Барбуда (1)
 Аргентина (3)
 Аустралија (18)
 Аустрија (5) 
 Бангладеш (1)
 Барбадос (3)
 Бахаме (16)
 Бахреин (7)
 Белгија (18)
 Белизе (1)
 Белорусија (31)
 Бенин (2)
 Боливија (2)
 Босна и Херцеговина (1)
 Боцвана (8)
 Бразил (29)
 Британска Девичанска Острва (2)
 Брунеј (1)
 Бугарска (13)
 Буркина Фасо (2)
 Бурунди (2)
 Венецуела (2)
 Габон (2)
 Гамбија (1)
 Гана (5)
 Гвајана (2)
 Гвам (2)
 Гватемала (5)
 Гвинеја (1)
 Гвинеја Бисао (1)
 Гибралтар (1)
 Гренада (4)
 Грчка (24)
 Данска (5)
 ДР Конго (1)
 Доминика (1)
 Доминиканска Република (7)
 Египат (1)
 Еквадор (5)
 Екваторијална Гвинеја (3)
 Еритреја (5)
 Естонија (8)
 Етиопија (28)
 Замбија (2)
 Зеленортска Острва (2)
 Зимбабве (4)
 Израел (5)
 Индија (3)
 Индонезија (1)
 Иран (2)
 Ирска (11)
 Исланд (1)
 Италија (50)
 Јамајка (44)
 Јапан (52)
 Јемен (1)

<li value="64"> Јерменија (2)
 Јордан (2)
 Јужна Кореја (10)
 Јужноафричка Република (28)
 Казахстан (7)
 Кајманска Острва (1)
 Камбоџа (2)
 Камерун (5)
 Канада (26)
 Катар (12)
 Кенија (34)
 Кина (32)
 Кинески Тајпеј (1)
 Кипар (2)
 Киргистан (2)
 Кирибати (2)
 Колумбија (7)
 Комори (1)
 Конго (2)
 Костарика (2)
 Куба (26)
 Кувајт (2)
 Кукова острва (2)
 Лаос (1)
 Лесото (2)
 Летонија (11)
 Либан (1)
 Либерија (3)
 Либија (1)
 Литванија (9)
 Луксембург (1)
 Мадагаскар (2)
 Мађарска (16)
 Макао (2)
 Македонија (1)
 Малави (2)
 Малдиви (2)
 Малезија (1)
 Мали (2)
 Малта (2)
 Мароко (24)
 Мауританија (1)
 Маурицијус (3)
 Мексико (20)
 Микронезија (2)
 Мјанмар (2)
 Мозамбик (2)
 Молдавија (3)
 Монако (1)
 Монголија (1)
 Намибија (1)
 Науру (2)
 Немачка (49)
 Нигерија (14)
 Никарагва (2)
 Нови Зеланд (14)
 Норвешка (10)
 Обала Слоноваче (2)
 Пакистан (2)
 Палау (2)
 Палестина (1)
 Панама (2)
 Папуа Нова Гвинеја (2)

<li value="127"> Парагвај (1)
 Перу (2) 
 Пољска (48)
 Порторико (3)
 Португалија (20)
 Руанда (2)
 Румунија (23)
 Русија (98)
 Салвадор (2)
 Самоа (3)
 Сан Марино (2)
 Сао Томе и Принсипе (2)
 Саудијска Арабија (6)
 Свазиленд (2)
 Света Луција (2)
 Северна Кореја (4)
 Северна Маријанска острва (1)
 Сејшели (2)
 Сенегал (6)
 Сент Винсент и Гренадини (2)
 Сент Китс и Невис (2)
 Сингапур (1)
 Сирија (2)
 САД (126)
 Словачка (10)
 Словенија (8)
 Сомалија (2)
 Србија и Црна Гора (4)
 Судан (4)
 Суринам (1)
 Тајланд (2)
 Танзанија (9)
 Таџикистан (2)
 Того (1)
 Тонга (2)
 Тринидад и Тобаго (14)
 Тунис (4)
 Туркменистан (2)
 Турска (4)
 Уганда (6)
 Узбекистан (3)
 Уједињено Краљевство (44)
 Украјина (54)
 Уругвај (2)
 Филипини (2)
 Финска (42)
 Фиџи (2)
 Француска (49)
 Француска Полинезија (2)
 Хаити (3)
 Холандија (20)
 Холандски Антили (4)
 Хонг Конг (1)
 Хондурас (2)
 Хрватска (5)
 Централноафричка Република (2)
 Чад (1)
 Чешка (17)
 Чиле (1)
 Џибути (2)
 Швајцарска (9)
 Шведска (25)
 Шпанија (49)
 Шри Ланка (3)

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Светском првенству 2005 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Прволасирани је добијао 8 бодова, а последњи осми 1 бод.

Рекорди 
На овом Светском првенству постигнута су: 3 светска рекорда, 9 рекорда светских првенстава, 15 најбољих светски резултата сезоне, 7 континенталних рекорда и ... националних рекорда.

Светски рекорди (3)

Рекорди светских првенстава (9)

Континентални рекорди ( )

Најбољи светски резултати сезоне (  )

Национални рекорди ( )

Види још 
 Светско првенство у атлетици на отвореном

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати са СП 2005. на ИААФ
 Сајта ИААФ

</small>

 
Светско првенство у атлетици на отвореном
Атлетика у 2005.
Атлетика у Финској
Спорт у Хелсинкију